est un film muet de Georges Méliès sorti en 1908. Le titre français est Ce qui arrive à un petit malin de peintre.

Synopsis

Article connexe 
 Filmographie de Georges Méliès

Liens externes 

Court métrage français
Film muet français
Film français sorti en 1908
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès